Добронь () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пабяницкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 6752 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Барыч
 Хехло-Первше
 Хехло-Друге
 Добронь-Малы
 Добронь-Подуховны
 Добронь-Дужы
 Морги
 Льдзань
 Таляр
 Маркувка
 Могильно-Дуже
 Могильно-Мале
 Орпелюв
 Полешин
 Ружа
 Вымыслув-Пяски
 Вымыслув-Француски

Соседние гмины 
 Гмина Длутув
 Гмина Ласк
 Гмина Пабянице
 Пабьянице
 Гмина Водзерады

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства